Winsford (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Winsford (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset